Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2019 проводился со 2 по 6 декабря 2019 года в городе Сочи на арене Кёрлингового центра «Ледяной куб». Турнир проводился в ??-й раз.

В турнире принимали участие 16 команд.

Обладателями Кубка стала команда «Краснодарский край» (Сочи; скип Артур Али), победившая в финале команду «Комсомолл 1» (Иркутск; скип Артём Каретников). Третье место заняла команда «Новосибирская область» (скип Артём Шмаков).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч (техническое поражение) — 0 очков. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах (1-е место группы А со 2-м местом группы Б и 1-е место группы Б со 2-м местом группы А); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места. В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а между командами, занявшими одинаковые места, по результату тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, команда с меньшим результатом занимает более высокое место).

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).

Групповой этап

Группа A

Группа Б 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 6 декабря, 10:00

Матч за 3-е место. 6 декабря, 15:00

Финал. 6 декабря, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: канал "Russian Curling TV" на YouTube
  (комментатор Пётр Дрон)
  (комментатор Пётр Дрон)

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2019

2019
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Спорт в России в 2019 году
Декабрь 2019 года
2019 год в Краснодарском крае